Доброво́льский сельсове́т и Доброво́льский се́льский сове́т — административно-территориальные единицы и муниципальные образования:
 Добровольский сельсовет — в Свислочском районе Гродненской области Белоруссии.
 Добровольский сельсовет — в Новоорском районе Оренбургской области России.
 Добровольский сельский совет — в Васильковском районе Днепропетровской области Украины.
 Добровольский сельский совет — в Близнюковском районе Харьковской области Украины.
 См. также 
 Добровольское сельское поселение